Luckett ist der Familienname folgender Personen:

 LeToya Luckett (* 1981), US-amerikanische R&B-Sängerin
 Phil Luckett, US-amerikanischer NFL-Schiedsrichter